Die Dynamic / Improve Your Pool – Swiss Open 2006 war das 81. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Es wurde vom 5. bis 7. Oktober 2006 in Frauenfeld in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Brite Jonni Fulcher, der den Malteser Tony Drago im Finale mit 10:8 schlug.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Swiss Open 2006 auf der Website der Euro-Tour
 Swiss Open 2006 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

081
Poolbillardveranstaltung 2006
Billardturnier in der Schweiz
Sportveranstaltung in Frauenfeld